El término Maupertuis puede referirse a:

 Maupertuis, comuna francesa situada en la región de Baja Normandía.
Pierre Louis Maupertuis, filósofo, matemático y astrónomo francés.